Іванов Олександр Володимирович (1836—1880) — російський і український офтальмолог.
 Іванов Олександр Володимирович (1978) — український футбольний арбітр.